Andrzej Lipiński (1927-2017) – polski fizyk
 Andrzej Lipiński (1940-2020) – polski aktor
 Andrzej Lipiński (ur. 1948) – biskup Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce